Марк Ролстон (род. ) — американский актёр, известный по ролям Дрэйка в «Чужих», Эриксона в «Пиле V» и Уорена Расса в «Часе пик».

Карьера 
Ролстон играл Дрэйка в «Чужих» (1986), Ганса в «Смертельном оружии 2» (1989), Стефа в «Робокопе 2» (1990), Богза Диамонта в «Побег из Шоушенка» (1994), Дж. Скара в «Стирателе» (1996), Дэнниса Уилсона в «Дневном свете» (1996), Уэйна Брюса в «Ливне» и спецагента Уорена Расса в «Час пике». Ролстон также снимался в фильме Мартина Скорсезе «Отступники», снятого в 2006 году, и также появился в телевизионном фильме ужасов «Игра на выживание». Многие из ролей Марка являются роли злодеев, благодаря его фирменному ледяному взгляду. В 2008 и 2009 годах он снялся в фильмах «Пила V» и «Пила VI».

В 1994 году он играл Карла Мюллера, осуждённого убийцу, в телесериале «Вавилон 5» в эпизоде «Цена милосердия», а также появился в 2 эпизодах «Секретных материалов»: «Красный музей», где сыграл Ричарда Одина и Sein und Zeit, где сыграл роль Бада Лапьера. Марку Ролстону было изначально предложено озвучивать Огненного жука в мультсериале «Бэтман», но его характер был признан непригодным, и предложение отклонили. Однако Ролстон озвучил Огненного жука в продолжении мультсериала, «Новые приключения Бэтмена», а также Лигу Справедливости. В 2004 году Ролстон был приглашённой звездой в телесериале «24 часа».

Марк Ролстон также сыграл незначительную роль Аластара в сериале «Сверхъестественное», а также небольшую роль во втором сезоне сериала «Обмани меня».

Марк Ролстон озвучивал компьютерные игры Blade Runner (1997), Turok (2008) и Halo 4 (2012). Он также снимался в эпизоде «Жажда крови» сериала «Мыслить как преступник», где сыграл роль шерифа Дона Холла, который просит помощи у Отдела Анализа Поведения, чтобы выяснить, кто стоит за серией жестоких убийств.

Марк Ролстон получил постоянную роль Лекса Лютора в мультсериале «Юная Лига Справедливости»; актёр Клэнси Браун, снимавшийся в фильме из «Побег из Шоушенка» также озвучивал эту роль.

Семья 
Ролстон родился в Балтиморе, штат Мэриленд, в семье Эвелин Беверли (урожденная Штурм) и Томаса Джорджа Ролстона, который был программистом. Марк женат на актрисе Салли Энн Хьюз, отец троих детей: Адама, Тимоти, Томаса.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки